Die Heineken Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Januar 2008 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Brisbane die Medibank International gespielt, die genau wie das Heineken Open zur Kategorie International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war David Ferrer, der dieses Jahr als Setzlistenerster bereits im Viertelfinale ausschied. Im Finale setzte sich mit Philipp Kohlschreiber erstmals ein Deutscher durch. Er bezwang dort den an vier gesetzten Juan Carlos Ferrero in zwei Sätzen mit 7:64 und 7:5. Im Doppel waren Simon Aspelin und Chris Haggard die Titelverteidiger. Nur Haggard trat erneut an und schied in der ersten Runde aus. Im Finale konnten sich Luis Horna und Juan Mónaco durchsetzen. Sie gewannen gegen Xavier Malisse und Jürgen Melzer mit 6:4, 3:6 und [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 464.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Januar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Auckland